Државни пут 311 Падина—Селеуш је делимично изграђен пут IIБ реда на југу Баната који треба да повеже општине Ковачица и Алибунар.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори